Burnt River est un toponyme pouvant désigner:

Toponyme

Burnt River, communauté de Kawartha Lakes en Ontario
Rivière Burnt, rivière de l'Ontario

Burnt River, affluent de rivière Snake dans l'Oregon

Homonymie de toponyme